Булук

 Булук (бур. булэг — группа) — устаревшая административно-территориальная единица в Бурятии.
 Булук (от тур. boluc отряд) — устаревшее: компания, товарищество.